Representanthus kan syfta på

 Representanthus – den andra kammaren i en lagstiftande församling som tillämpar ett tvåkammarsystem, se Underhus

Lista över representanthus
Antigua och Barbudas representanthus
Australiens representanthus
Belgiens representantkammare
Belizes representanthus
Berlins representanthus (delstatsparlament)
Bosnien och Hercegovinas representanthus
Colombias representanthus
Cyperns representanthus
Fijis representanthus
Filippinernas representanthus
Irlands representanthus
Jamaicas representanthus
Jemens representanthus
Liberias representanthus
Malaysias representanthus
Maltas representanthus
Nepals representanthus
Nederländernas representanthus
Nigerias representanthus
Nya Zeelands representanthus
Puerto Ricos representanthus
Somalilands representanthus
Thailands representanthus
Trinidad och Tobagos representanthus
USA:s representanthus
Vitrysslands representanthus

Se även
Deputeradekammare
 Nationalförsamling

Lagstiftande församlingar